1052 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1052 км, Им. С.В. Авдеева — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Самарской области. Код 638624.
 Блок-пост 1052 км — путевой пост Куйбышевской железной дороги в Самарской области.

Примечания